Острову () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Валя-Арговей.
 Острову () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Алуніш.